Січкар Василь — український військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Січкар Юрій Анатолійович (12 липня 1990 — 13 вересня 2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.